Flandria – kraina historyczna na terenie Belgii, Francji i Holandii
 Flandria – region federalny Belgii, a w nim:
 Flandria Wschodnia
 Flandria Zachodnia
 Hrabstwo Flandrii
 Flandria – obraz Otto Dixa z lat 1934–1936

fr:Flandre